Karlín bezeichnet

 Karlín (Prag) (Karolinenthal), zum Stadtbezirk 8 gehöriger Stadtteil von Prag, Tschechien
 Karlín na Moravě (Charlottenfeld), Gemeinde im Okres Hodonín, Tschechien
 Karlín (Carolinsthal), Ortsteil von Dolní Poustevna, Okres Děčín, Tschechien
 Karlín (Karolinenhof), Ortsteil von Planá u Mariánských Lázní, Okres Tachov, Tschechien
 Karlín (Charlottendorf), Ortsteil von Gruna, Okres Svitavy, Tschechien

 Dolní Karlín (Karolinengrund), Ortsteil von Brod nad Tichou, Okres Tachov, Tschechien
 Karlin, früher Karlino, Ortsteil von Pinsk in Weißrussland

Siehe auch:
 Karlin